{{Соревнование по кёрлингу
|название           = Чемпионат Латвии по кёрлингу среди мужчин
|ориг_название      = Latvijas kērlinga čempionāts vīriešiem 2018
|год                = 2018
|года               = 
|изображение        = 
|подпись            = 
|размер             = 150px
|город              = Рига
|арена              = Kērlinga halle
|дата               = 1—4 февраля 2018
|посещаемость       = 
|победитель         = Klubs "A41" / Gulbis (Ритварс Гулбис)
|победители         = 
|титул              = 6
|победитель мужчины = 
|титулМ             = 
|кёрлинг клуб       = 
|скип               = Ритварс Гулбис
|четвертый          = 
|третий             = Kristaps Vilks
|второй             = Райвис Бушманис
|первый             = Айварс Авотиньш
|запасной           = Anrijs Briežkalns
|тренер             = Робертс Крустс
|мужской            = 
|женский            = 
|финалист           = Junkers Bosch / Smilga (Карлис Смилга)
|победитель женщины = 
|титулЖ             = 
|кёрлинг клуб2      = 
|скип2              = 
|четвертый2         = 
|третий2            = 
|второй2            = 
|первый2            = 
|запасной2          =
|тренер2            = 
|финалист2          = 
|3е место           = Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs (Jānis Rēdlihs)
|пред               = 2017
|след               = 
}}17-й Чемпионат Латвии по кёрлингу среди мужчин 2018 проводился с 1 по 4 февраля 2018 в городе Рига на арене «Kērlinga halle».

В чемпионате принимало участие 4 команды.

Победителями чемпионата стала команда Klubs "A41" / Gulbis (скип Ритварс Гулбис; 6-й чемпионский титул команды Klubs "A41" / Gulbis; Ритварс Гулбис как скип стал чемпионом среди мужчин в 8-й раз, а как игрок — в 12-й), победившая в финале команду Junkers Bosch / Smilga (скип Карлис Смилга). Бронзовые медали завоевала команда Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs (скип Jānis Rēdlihs).

Одновременно и там же проходил Чемпионат Латвии по кёрлингу среди женщин 2018.

 Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в два круга. При равенстве количества побед у двух команд они ранжируются между собой по результату личной встречи, при равенстве количества побед у трёх или более команд — по результатам суммы тестовых бросков в дом (, в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды). Две лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют серию матчей до двух побед одной из команд (максимум три матча).

 Составы команд 

(скипы''' выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

  команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф 
Матч 1. 4 февраля, 9:00

Матч 2. 4 февраля, 14:00

Матч 3. 4 февраля, 19:00

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Латвии по кёрлингу среди женщин 2018
 Чемпионат Латвии по кёрлингу среди смешанных команд 2018
 Чемпионат Латвии по кёрлингу среди смешанных пар 2017

Спорт в Латвии в 2018 году
Чемпионаты Латвии по кёрлингу среди мужчин
Спортивные соревнования в Риге